The Wrestling Classic (auch: WWF: The Wrestling Classic) war ein Wrestling-Pay-per-View der World Wrestling Federation (WWF). Er fand am 7. November 1985 im Rosemont Horizon in Rosemont, Illinois statt. Es handelte sich um den zweiten Pay-per-View in der Geschichte der WWF nach WrestleMania I. Nach Angaben der WWF handelte es sich sogar um den ersten, denn WrestleMania I wurde als Closed-Circuit-Fernsehsendung ausgestrahlt, während sich The Wrestling Classic die damals neue Technik zu eigen machte. Allerdings ist dies nicht ganz richtig, denn WrestleMania wurde in einigen Staaten durchaus als PPV vermarktet.

Der Abend bestand aus einem 16-Mann-Turnier. Hauptkampf war das Finale zwischen Junkyard Dog und „Macho Man“ Randy Savage. Auf der Undercard fand außerdem ein Match um die WWF Championship zwischen „Rowdy“ Roddy Piper und Hulk Hogan statt.

Die Veranstaltung kam ohne ein einziges Tag-Team-Match aus. Damit handelte es sich um den einzigen PPV-Event der WWE bis zum Royal Rumble 2005, bei dem so etwas vorkam. Die beiden damaligen World Tag Team Champions The Dream Team (Brutus Beefcake und Greg Valentine) nahmen dementsprechend nicht teil. Einige bekannte Tag-Team-Wrestler waren allerdings Teil des Turniers.

Wie bei allen Wrestling-Events handelte es sich bei den Matches nicht um einen sportlichen Wettkampf, sondern um einen Showkampf mit vorher festgelegten Ergebnissen, die innerhalb einer Storyline präsentiert wurden.

Storylines 
Hauptstück des Abends war ein 16-Mann-Turnier, das vorher in den Fernsehsendungen der WWF promotet wurde. 

Bei dem Kampf zwischen Hulk Hogan und Roddy Piper ging es um eine langanhaltende Fehde zwischen den beiden, die durch Pipers Kritik an der sogenannten „Rock 'n' Wrestling Connection“ (einer Zusammenarbeit zwischen MTV und der WWF) entstanden war und innerhalb deren Verlauf Piper zum Top-Heel der Promotion aufstieg.

The Wrestling Classic 
Am 16-Mann-Turnier nahmem folgende Wrestler teil: Adrian Adonis, Corporal Kirchner, Dynamite Kid, Nikolai Volkoff, Randy Savage, Ivan Putski,  Ricky Steamboat, Davey Boy Smith, Junkyard Dog, The Iron Sheik, Moondog Spot, Terry Funk, Tito Santana, The Magnificent Muraco, Paul Orndorff und Bob Orton. Der Turnierverlauf wird im folgenden Diagramm dargestellt:

Pin = Pinfall / Ref = Schiedsrichterentscheidung / CO = Count Out (Auszählen) / DCO = Double Count Out / DQ = Disqualifikation

Im Viertelfinale trafen Títo Santana und Paul Orndorff aufeinander. Beide wurden in der achten Minute ausgezählt, so dass Junkyard Dog ein Freilos erhielt. 

Zwischen Viertelfinale und Halbfinale fand das Championship-Match zwischen Hulk Hogan und Roddy Piper statt, das mit einer Disqualifikation von Piper endete, nachdem Bob Orton in das Match eingriff. Die beiden attackierten danach Hulk Hogan, bis Paul Orndorff zur Unterstützung von Hogan eingriff. Anschließend feierten die beiden im Ring.

Zwischen Halbfinale und Finale fand eine Fan-Competition statt, bei dem ein Zuschauer einen Silver Cloud Classic Rolls-Royce gewinnen konnte. Der Gewinner wurde von „WWF-Präsident“ Jack Tunney verkündet. In der damals von Coliseum Home Video veröffentlichten VHS-Fassung fehlte das Segment, das für WWE Classics on Demand sowie die spätere Veröffentlichung auf dem WWE Network wieder restauriert wurde.

Im Finale trafen schließlich Junkyard Dog und Randy Savage aufeinander. Nach einem Back Body Drop landete Randy Savage außerhalb des Rings und wurde ausgezählt. So gewann Junkyard Dog das erste große Turnier der WWF.

Moderatorentätigkeit 
Hauptkommentatoren
 Gorilla Monsoon
 Jesse „The Body“ Ventura

Ringsprecher
 Howard Finkel

Interviewer
 Vince McMahon
 Lord Alfred Hayes
 „Mean“ Gene Okerlund
 Suzanne Volante

Schiedsrichter
 Earl Hebner
 Dave Hebner

Rezeption 
Bereits zur damaligen Zeit handelte es sich um einen Event, der mit viel zu vielen Matches ausgestattet war. Darunter litt die Qualität der oft sehr kurzen Matches.

Weblinks 
 
 WWF The Wrestling Classic auf Cagematch.net

Einzelnachweise 

WWE
Wrestling-Event
Sportveranstaltung 1985
Sportveranstaltung in Rosemont (Illinois)